Als Sternwarte Melle werden bezeichnet

 die 1986 eröffnete Volkssternwarte Melle auf dem Oldendorfer Berg
 die 2000 eröffnete EXPO-Sternwarte Melle nördlich des Hesterbrink